Васи́лий Ива́нович Ага́пкин (, д. Шанчерово, Рязанская губерния, Россия — 29 октября 1964, Москва) — российский и советский военный дирижёр и композитор, полковник Советской армии.

Прославился как автор музыки легендарного марша «Прощание славянки». Дирижировал военным оркестром во время знаменитого парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, участвовал в параде Победы 24 июня 1945 года.

Биография

Детство 
Родился  года в деревне Шанчерово Михайловского уезда Рязанской губернии (ныне — Михайловский район Рязанской области) в бедной крестьянской семье. Отец Василия, Иван Иустинович, вскоре перебрался в Астрахань, где работал грузчиком. Через год после рождения сына мать Василия умерла, и его отец женился второй раз — на Анне Матвеевне, прачке из астраханского порта. Однако когда Василию было 10 лет, умер и отец: надорвался на тяжёлой работе. Анна Матвеевна, получавшая за свой труд копейки, поняла, что денег ей хватит только на прокорм малолетнего сына Ивана, а поэтому вынуждена была отправить Василия и двух своих дочерей побираться.

Василий выживал благодаря подаяниям добрых людей. Услышав однажды на улице военный духовой оркестр, он прибился к музыкантам и вскоре был зачислен учеником в оркестр 308-го резервного Царёвского батальона: у мальчика оказался идеальный музыкальный слух. К 14 годам он стал лучшим солистом-корнетистом полка; в дальнейшем вся его жизнь была связана с военными оркестрами.

Тамбовский период 
В 1906 году был призван на военную службу, в 16-й драгунский Тверской полк, стоявший под Тифлисом. В декабре 1909 года, по окончании срока службы, Агапкин оказался в Тамбове.

Там 12 января 1910 года он поступил на сверхсрочную службу штаб-трубачом в 7-й запасный кавалерийский полк, женился, а с осени 1911 года без отрыва от службы стал заниматься в классе медных духовых инструментов Тамбовского музыкального училища; класс вёл педагог Фёдор Михайлович Кадичев. Проживал на Гимназической улице.

В октябре 1912 года началась Первая Балканская война. Под влиянием этого события и по случаю отправления русских добровольцев на Балканы, Агапкин, будучи в Тамбове, написал музыку марша «Прощание славянки», который очень быстро стал популярным. В Тамбове имеется памятная плита в честь этого события.

По другой версии, мелодия марша написана в городе Гюмри в Армении, где Агапкин проходил службу. В это время начался подъём национально-освободительного движения в Болгарии, с которым и связан марш «Прощание славянки».

По мнению музыкальных деятелей В. И. Тутунова и Н. И. Губина, Агапкин «написал марш с использованием образно-интонационного материала патриотических произведений Бетховена и Чайковского». Некоторые музыковеды считают, что Агапкин взял за основу старую, сохранившуюся в солдатской среде народную песню времен русско-японской войны 1904–1905 годов «Ах, зачем нас забрили в солдаты, угоняют на Дальний Восток?» и обработал её. Благодаря запоминающемуся напеву она быстро распространилась. 

По распространенной версии, Агапкин показал ноты своего произведения капельмейстеру полка Милову. Указав на некоторые шероховатости и показав, как их лучше исправить, тот посоветовал ему отвезти ноты в Симферополь, где проживал известный в то время  Яков Иосифович Богорад, капельмейстер в 51-м пехотном Литовском полку, ведущий также нотно-издательскую деятельность. Богорад помог записать клавир и оркестровал марш, а также придумал название – „Прощание славянки“. Славянка – небольшая река, которая протекает по территории Симферополя. На её берегах были выстроены воинские казармы, которые с 1880 года занимал расквартированный в Симферополе 51-й Литовский пехотный полк. 

В симферопольской типографии была напечатана первая сотня экземпляров нот. На обложке этого первого издания изображено: молодая женщина прощается с воином, вдали видны Балканские горы и отряд солдат. И надпись: „Прощание славянки“ – новейший марш к событиям на Балканах. Посвящается всем славянским женщинам. Сочинение Агапкина». Впервые публично новый марш был исполнен осенью 1912 года в Тамбове на строевом смотре 7-го запасного кавалерийского полка (сейчас это гимн Тамбова).

В одной из своих послевоенных автобиографий сам Василий Агапкин отмечал: «Марш «Прощание славянки» был мною написан накануне Первой мировой войны под влиянием предшествующих событий на Балканах, когда Турция агрессивно напала на мирные Балканские государства…»

После Октябрьской революции Василий Агапкин в 1918 году добровольно вступил в Красную армию и организовал духовой оркестр в 1-м красном гусарском полку. В 1920 году вернулся в Тамбов; руководил музыкальной студией и оркестром войск ГПУ.

5 августа 1922 года Агапкин и его оркестр дали прощальный концерт в Тамбове, после чего переехали в Москву.

Московский период 
В январе 1924 года оркестр Агапкина участвовал в траурной церемонии во время похорон В. И. Ленина. В 1928 году Агапкин организовал духовой оркестр из беспризорников; для многих из них это стало началом профессиональной карьеры музыканта. В 1930-е годы возглавлял оркестр Высшей школы НКВД СССР, с которым осуществил ряд грамзаписей.

В начале Великой Отечественной войны Агапкин был назначен старшим капельмейстером Отдельной мотострелковой дивизии имени Дзержинского войск НКВД с присвоением звания военного интенданта 1-го ранга. 7 ноября 1941 года на знаменитом параде на Красной площади в Москве Агапкин дирижировал сводным оркестром. Был мороз, а пока по площади строем шли войска, подошвы сапог Василия Ивановича примёрзли к брусчатке. Получилось так, что оркестр отошёл в сторону, освобождая место механизированной колонне, а Агапкин не мог. Он так и стоял, пока кто-то дюжий уже ввиду подхода техники не подбежал к нему и, оторвав от брусчатки, не унёс в сторону.

24 июня 1945 года на Параде Победы оркестр Агапкина также входил в состав сводного оркестра.

После окончания Великой Отечественной войны Василий Иванович Агапкин жил в городе Хотьково Московской области. Дом, в котором он жил в Хотькове, сохранился: он находится на улице Береговой, напротив Абрамцевского музея, через речку Ворю.

На пенсию В. И. Агапкин вышел в 72 года в звании полковника.

Жена — Ольга (урожд. Матюнина). Сын — Борис Васильевич Агапкин. Дочь — Аза Васильевна Свердлова (1922—2017), внуки — Юрий Свердлов, Владимир Шишкин. Правнук — Александр Владимирович Шишкин.

Жена — Людмила Владимировна (урожд. Кудрявцева). Сын — Игорь Васильевич Агапкин (род. 1940), внуки: Светлана Климова, Ольга Агапкина.

Умер Василий Иванович Агапкин 29 октября 1964 года, похоронен на Ваганьковском кладбище (34 уч.).

Сочинения 

 «Прощание славянки» — марш
 «Волшебный сон» — вальс
 «Любовь музыканта» — вальс (относится к неопубликованным)
 «Голубая ночь» — вальс
 «Сиротка» — вальс
 «Ночь над Москвой» — вальс
 «Дочь улицы» — пьеса инструментальная
 «На берегу Чёрного моря» — пьеса инструментальная
 «Походный марш на темы монгольских народных песен»
 «Марш на мотивы из оперы „Кармен“»
 «Марш на мотивы из оперы „Фауст“»
 «Марш на темы революционных песен»
 Марш «На прощание» (относится к неопубликованным)
 «Вальс» (относится к неопубликованным)
 «Весёлый отдых» — полька
 «ДнепроГЭС» — пьеса инструментальная
 «Душевные раны» — пьеса инструментальная
 «Кавалерийский марш»
 «Катенька» — полька
 «Катя, Катюша» — пьеса инструментальная
 «Китайская серенада» — пьеса инструментальная
 «Краковяк» — танец

 «Кузнецы» — пьеса инструментальная
 «Лейтенант» («Лейтенанту») — марш
 «Любимый марш» — песня
 «Люсины глазки» — пьеса инструментальная
 «Мазурка» — танец
 «Мои воспоминания» — попурри
 «Моя фантазия» — пьеса инструментальная
 «Неаполитанские ночи» — пьеса инструментальная
 «Па д’эспань» — танец
 «Пад де грасс» — танец
 «Падекатр» — танец
 «Полёт в стратосферу» — пьеса инструментальная
 «Полька» — танец
 «Попурри из песен и танцев» — попурри
 «Привет ВКП» — пьеса инструментальная
 «Раннее утро» — вальс
 «Рассвет над Москвой» — вальс
 «Сказки» — вальс
 «Старый вальс» — пьеса инструментальная
 «Стон Варшавы» — вальс
 «Фокусы — это просто (джазовая пьеса)» — пьеса инструментальная

Память 

 Именем Василия Агапкина названа детская школа искусств, находящаяся в городе Михайлове Рязанской области, и улица в городе Тамбове.
 8 мая 2014 года в Москве на площади между зданием Белорусского вокзала и железнодорожными путями был торжественно открыт памятник «Прощание славянки».
 16 августа 2014 года на родине композитора, в деревне Шанчерово, открыт бронзовый бюст (скульптор — Олег Седов). Средства на его установку были собраны методом краудфандинга.
 В декабре 2014 года в честь 100-летнего юбилея создания Василием Агапкиным марша «Прощание славянки» на горе Орлёнок в Хотькове установлен памятный знак. Инициатором установки памятного знака выступили Министерство культуры Московской области и неравнодушный житель Ю. С. Буров.
 21 июня 2015 года Памятник Василию Агапкину и Илье Шатрову работы скульптора Миронова Александра открыт в Тамбове на улице Интернациональной, 27.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Столетие отмечает знаменитый на весь мир марш «Прощание славянки» на Первом канале
 Военный музыкант

Военные дирижёры и капельмейстеры СССР
Трубачи России
Участники Гражданской войны в России (красные)
Сотрудники НКВД
Персоналии:Тамбов
Полковники (СССР)
Похороненные на Ваганьковском кладбище
Участники парада на Красной площади 7 ноября 1941 года